Myrsíni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Myrsíni (ort i Grekland), Epirus, Nomós Prevézis, 
 Mirsíni (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Ileías, 

Robotskapade Greklandförgreningar